Unfaithful kan henvise til:

Film 
 Unfaithful (film fra 1931) – instrueret af John Cromwell
 Unfaithful (film fra 2002) – instrueret af Adrian Lyne

Se også 
 Unfaithful (sang) af Rihanna